Der Cincinnati Gaynor Cup 2022 fand vom 2. bis 6. Februar 2022 in Cincinnati, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Siegerin der letzten Austragung im Jahr 2020 war Amanda Sobhy, die an Position zwei gesetzt ins Turnier startete. Sobhy scheiterte im Viertelfinale an ihrer Landsfrau Olivia Fiechter, die auch das Finale erreichte. Dort unterlag sie der topgesetzten Nouran Gohar mit 6:11, 3:11 und 8:11. Für Gohar war der Turniersieg ohne Satzverlust der insgesamt 14. ihrer Karriere auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2021/22
Squashturnier in Cincinnati